

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Biedaszków – część miasta Ozorków
 Biedaszków – część wsi Witonia w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia

Zobacz też 
 Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki